

Patronyme 

 Louis de Montolieu (1648‑1713), officier de marine français
 Isabelle de Montolieu (1751-1832), écrivaine suisse

Toponyme 

 Montolieu, commune française du département de l'Aude.